Jméno a příjmení Antonín Dokoupil se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Dokoupil (kněz), zvaný páter Alberti (1881–1946) – český kněz, historik a spisovatel 
 Antonín Dokoupil (výtvarník) (1851–1921) – český výtvarník 
 Antonín Dokoupil (spisovatel) (1851-1921) - český středoškolský profesor, spisovatel, překladatel a publicista